Ninnemann ist der Familienname von:

 Justus Ninnemann, besser bekannt unter Gozpel (* 1989), deutscher Rapper
 Sven Ninnemann (* 1974), deutscher Tänzer

Ninnemann steht für:
 (13530) Ninnemann, Asteroid des Hauptgürtels